Wikling ist der Name folgender Orte:

 eine Katastralgemeinde Winkling (Gemeinde St. Andrä) in Kärnten
 eine Katastralgemeinde Winkling (Gemeinde Perschling), vormals Gemeinde Weißenkirchen an der Perschling, in Niederösterreich
 einen Ort in der Gemeinde Sankt Paul im Lavanttal in Kärnten
 einen Ortsteil der Gemeinde Dietach in Oberösterreich
 einen Ortsteil der Gemeinde Edt bei Lambach in Oberösterreich
 einen Ortsteil der Gemeinde Kronstorf in Oberösterreich
 einen Ortsteil der Gemeinde Rottenbach (Oberösterreich) in Oberösterreich